Америчке хорор приче () америчка је антологијска хорор телевизијска серија твораца Рајана Марфија и Бреда Фалчака за -{FX on Hulu}-. Премијера серије била је 15. јула 2021. године и служи као трећи део у медијској франшизи Америчка прича, директни спин-оф серије Америчка хорор прича. Глумачку екипу из оригиналне серије чине Мет Бомер, Силија Финкелштајн, Наоми Гросман, Џон Карол Линч, Чарлс Мелтон, Били Лурд, Чад Џејмс Бјукенан, Коди Ферн, Дилан Макдермот и Џејми Бруер. У августу 2021, серија је обновљена за другу сезону.

Премијера серије биће 2022. године на -{Disney+}--у у Србији.

Радња 
Недељна антологијска серија у којој је свака епизода хорор прича.

Продукција

Развој 
Дана 11. маја 2020, Марфи је открио да се развија спин-оф серију под називом Америчке хорор приче; приказивала би самосталне антологијске епизоде, уместо једне приче током целе сезоне како је приказано у серији Америчка хорор прича. Прва сезона састоји се од седам епизода. Дана 13. августа 2021, -{FX}- је обновио серију за другу сезону.

Кастинг 
У прве две епизоде глуме Мет Бомер, Гавин Крил, Сијера Макормик, Каја Гербер, Парис Џексон, Арон Твејт, Мерин Данги, Силија Финкелштајн, Ешли Мартин Картер, Валери Лу, Селена Слоун и Белиса Ескобедо. Други глумци из серије Америчка хорор прича који су се појавили су Наоми Гросман, Коди Ферн, Чад Џејмс Бјукенан, Џон Карол Линч, Дилан Макдермот, Чарлс Мелтон и Били Лурд, док нове глумце чине Дани Трехо, Кевин Макхејл, Дилон Бернсајд, Медисон Бејли, Рензи Фелиз, Ејми Грабов, Нико Гритем, Ронен Рубинштајн, Вирџинија Гарднер и Дејн Дилегро.

Снимање 
Дана 4. августа 2020, најављено је да ће Сара Полсон бити редитељка серије.

Уводна шпица 
Свака епизода серије има сопствену уводну шпицу, са изузетком прве и друге епизоде, које деле исту шпицу, за повезивање са темом сваке епизоде. Иста музичка тема и фонт серије Америчка хорор прича користе се током уводних шпица.

Епизоде

Маркетинг 
Дана 12. новембра 2020, Марфи је путем свог -{Instagram}- налога открио промотивни постер серије и најавио прву сезону од шеснаест епизода од по сат времена, где ће се појавити многи глумци из серије Америчка хорор прича. Дана 23. јуна 2021, -{FX}- је издао још два промотивна постера за серију и тизер-најаву у којој се нашла Жена у Латексу. Дана 8. јула 2021, -{FX}- је издао званичну најаву за серију.

Издање 
Серија је требало да се емитује на -{FX}--у; међутим, 22. јула 2020, најављено је да ће се серија Америчке хорор приче уместо тога стримовати на -{FX on Hulu}--у. Премијера серије Америчке хорор приче била је 15. јула 2021. године. Међународно, серија је од 25. августа 2021. доступна на посвећеном стриминг чворишту -{Disney+}--а, -{Star}-.

Пријем 
Веб-сајт сакупљача рецензија -{Rotten Tomatoes}--а дао је сезони 54% на основу 8 критика, са просечном оценом 4,60/10.

Референце

Спољашње везе 
 

Америчка хорор прича
Америчке серије које су се почеле приказивати 2021.
Америчке хорор серије
Телевизијске серије на енглеском језику
Оригинални програм стриминг услуге Hulu
Телевизијске серије 20th Television-а